Petőfi Sándor-díj, a Magyar Rádió ösztöndíja
Petőfi Sándor Sajtószabadság díj (vagy MUK Petőfi Sándor-díj), a Magyar Újságírók Közössége megalapítása óta riport-, a publicisztikai és az irodalmi műfajokban hosszabb időn át kifejtett kiemelkedő újságírói teljesítményért, újságírói életműért kiosztott díja
Petőfi-díj, a veszprémi Petőfi Színház közönségdíja
Petőfi-díj, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Közalapítvány 2009-ben alapított, a közép-európai népek szabadságáért meghozott áldozatok és teljesítmények elismerésére
Petőfi Zenei Díj